Die Herrin von Atlantis ist der Titel folgender Filme:

 Die Herrin von Atlantis (1921), französischer Film von Jacques Feyder 
 Die Herrin von Atlantis (1932), deutscher Film von Georg Wilhelm Pabst
 Die Herrin von Atlantis (1949), US-amerikanischer Film von Gregg G. Tallas, Arthur Ripley und John Brahm
 Die Herrin von Atlantis (1961), italienisch-französischer Film von Frank Borzage, Giuseppe Masini und Edgar G. Ulmer